Starfire Burning Upon the Ice-Veiled Throne of Ultima Thule è il secondo album in studio del gruppo symphonic black metal britannico Bal-Sagoth, pubblicato nel 1996.

Tracce

Formazione
Byron Roberts – voce
Chris Maudling – chitarra
Jonny Maudling – batteria, tastiere

Collegamenti esterni